80P kan syfta på:

 80P/Peters-Hartley - en periodiskt återkommande komet.
 80P - en rysk Progressfarkost, se Progress MS-19